Saint-Géry (België), een deelgemeente van Chastre in Waals-Brabant
Solre-Saint-Géry, een deelgemeente van Beaumont in Henegouwen

Saint-Géry (Dordogne)
Saint-Géry (Lot)
ook:
Géry, Meuse

Zie ook
Gorik van Kamerijk, Sint-Gorik of Gaugericus